Grupp B i Europamästerskapet i fotboll 2024 spelas mellan den 15 och 24 juni 2024.

Tabell

Matcher

Match 3

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 3
|bild     = 
|datum    = 15 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Berlin
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 4

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 4
|bild     = 
|datum    = 15 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Westfalenstadion
|spelplats= Dortmund
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 15

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 15
|bild     = 
|datum    = 19 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Volksparkstadion
|spelplats= Hamburg
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 16

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 16
|bild     = 
|datum    = 20 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Arena AufSchalke
|spelplats= Gelsenkirchen
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 27

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 27
|bild     = 
|datum    = 24 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Merkur Spiel-Arena
|spelplats= Düsseldorf
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Match 28

{{Resultat med trupp|id=AAA-BBB
|nr       = 28
|bild     = 
|datum    = 24 juni 2024
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Red Bull Arena
|spelplats= Leipzig
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
}}

Källor 
 Officiell hemsida

Grupp B